Bigsby steht für:
Bigsby Guitars
kurz für Bigsby Vibrato, das Vibrato-System der Firma Bigsby Guitars; siehe Bigsby Guitars#Bigsby Vibrato
John Jeremiah Bigsby (1792–1881), britischer Geologe, Stifter der Bigsby Medal
 Paul Adelburt Bigsby (1899–1968), Gründer von Bigsby Guitars